Гостицы — топоним в России:

 Гостицы — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Гостицы — местечко в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Гостицы — прежнее название (до 1945) деревни Пламя  в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Гостицы — железнодорожная платформа на линии Веймарн — Гдов.